Аграфенка:

 Аграфенка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Аграфенка — река в России, приток реки Шада.